Jméno Jaroslav Vlček neslo vícero osobností:
 Jaroslav Vlček (literární historik) (1860-1930) – český a slovenský literární historik, v letech 1918–1920 poslanec Národního shromáždění
 Jaroslav Vlček (fyzik)
 Jaroslav Vlček (politik) (* 1952) – český politik, bývalý předseda Strany zelených, později člen České strana sociálně demokratické, poslanec zapletený do tzv. Bamberské aféry
 Jaroslav Vlček (fotbalista) (1900-1967) – český fotbalista